Красноя́ровка — топоним в России:

 Оренбургская область
 Краснояровка — село, Курманаевский район.
 Приморский край
 Краснояровка — деревня, Дальнереченский городской округ.
 Краснояровка — село, Яковлевский район.
 Ростовская область
 Краснояровка — хутор, Кашарский район.
 Тамбовская область
 Краснояровка — село, Мучкапский район.
 Республика Тува
 Краснояровка — арбан, Тандинский кожуун.
 Краснояровка - местечко (населённый пункт без статуса поселения), административно относится к	с. Бай-Хаак	Тандинскому кожууну

См. также 
 Красноярка